In Your Eyes, Kylie Miogue kislemeze
 In Your Eyes, az 1993-as Eurovíziós Dalfesztivál ír győztes dala